Pazar - Bir ticaret masali è un film del 2008 diretto da Ben Hopkins.

Trama

Collegamenti esterni 
 

Film drammatici